Weil ich dich liebe steht für:

 Weil ich dich liebe (1918), einen deutschen Stummfilm von Hanna Henning
 Weil ich Dich liebe (1921), einen österreichischen Stummfilm der Sascha-Film
 Weil ich dich liebe … (1970), einen DDR-Spielfilm von Helmut Brandis und Hans Kratzert
 Weil ich dich liebe (2016), einen deutschen Fernsehfilm von Christina Schiewe
 Weil ich dich liebe (Lied), ein Lied von Marius Müller-Westernhagen